Thivierge peut désigner :
 François-Guy Thivierge (1964-), un alpiniste et guide de montagne québécois ;
 Guillaume Lemay-Thivierge (1976-), un acteur québécois ;
 Hippolyte Thivierge (1631-1700), un marchand, un tanneur et un pionnier de la Nouvelle-France.
 Louis thivierge (1988-), professionnel “E-sport” player rust, Brawlhalla, Fortnite.